Música: 
 Dynasty Recordings, discogràfica finlandesa
 Dynasty (àlbum), àlbum del grup Kiss de 1979

 Televisió: 
 Dynasty (sèrie de televisió de 1981), sèrie estatunidenca dirigida per Irving J. Moore
 Dynasty (sèrie de televisió de 2017), sèrie estatunidenca basada en l'anterior

 Videojocs: Dynasty Warriors, sèrie de jocs de tàctiques i acció en temps real